Ruggskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruggskär, Korpo, 
 Ruggskär, Nagu,

Se även
Kuggskär

Robotskapade Finlandförgreningar